Acht Berge (italienisch: Le otto montagne) bezeichnet:
 Acht Berge (Roman), Roman von Paolo Cognetti
 Acht Berge (Film), europäischer Spielfilm von Felix Van Groeningen und Charlotte Vandermeersch aus dem Jahr 2022, Verfilmung des Romans